Brulé – jedno z siedmiu głównych indiańskich plemion (albo grup) północnoamerykańskich Siuksów Teton (Lakotów).

Rzeki w USA:
 Brule – rzeka w USA, stanach Michigan i Wisconsin
 Brule – rzeka w USA, stanie Minnesota

Miejscowości w USA:
 Brule – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Keith
 Brule – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Brule – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Brule (ang. Brule Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
 Brule (ang. Brule Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union
 Brule (ang. Brule Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Brule (ang. Brule County) – w stanie Dakota Południowa